Belfast, een stad in Noord-Ierland
Belfast (dialect), het dialect dat in het Noord-Ierse Belfast wordt gesproken
Belfast (Maine), een stad in de Amerikaanse staat Maine
Belfast (New York), een stad in de Amerikaanse staat New York
Belfast (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Belfast (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
Belfast (film), een Britse film uit 2021 geregisseerd door Kenneth Branagh
Belfast (kruiser), een Britse kruiser
Belfast (lied), een nummer van Boney M